Евгения Васильевна Лапова  (род. 22 ноября 1985, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская актриса, победительница конкурсов красоты «Краса России-2009» и Мисс Азия-2005.

Биография 
Родилась 22 ноября 1985 года в Новосибирске.

В 15 лет поступила на учёбу в новосибирское агентство Elite Stars; в течение трёх последующих лет в качестве модели побывала в Англии, Франции и Италии. По окончании школы приняла участие в конкурсе «Miss Bikini World-2003» в Ливане; затем последовала победа в конкурсе «Мисс Азия и Океания 2005». Поступила во ВГИК (мастерская В. А. Грамматикова), который окончила в 2009 году с белым дипломом.

Будучи второкурсницей начала сниматься в телесериале «Паутина». Её дипломными работами были Надежда («Последние», М.Горький), Лилит («От первого лица», М. Павич) и Агафья Тихоновна («Женитьба», Н. В. Гоголь). Сразу же по окончания ВГИКа получила приглашение на роль Вероники в сериале «Спальный район».

Летом 2009 года снялась в фильме Михаила Шевчука «Большая мечта» (по роману Голсуорси), сыграв Полину.

Известность Лаповой принесло участие в телесериале «Спальный район», где она сыграла Веронику Маслову. Как рассказывала актриса, изначально «её образ был задуман как отрицательный… Но в итоге всё изменилось». «Может быть, моя игра повлияла на сценарий», — предполагала она. О том, что сценарий сериала действительно корректировался под актрису, свидетельствует тот факт, что её реальная беременность оказала существенное влияние на развитие сюжета, о чём Лапова поведала в интервью.

В 2020 году яркую роль атташе по культуре и агента советских спецслужб в Лондоне Лапова сыграла в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Роли в театре 
 «Последние» Горький М.
 «Женитьба» Гоголь, Николай Васильевич
 «От первого лица» Павич М. — речевой спектакль

Фильмография 
 2004 — 2013 — «Кулагин и партнёры» — эпизоды
 2007 — Паутина — Маша
 2008 — Женщина без прошлого — Бизнес-леди
 2008 — Жил-был дед — эпизод
 2008 — Наследники —  Елена, учитель истории
 2008 — Универ — Вероника
 2009 — Журов — менеджер турфирмы, серия «Теорема Лобачевского»
 2009 — Спальный район — Вероника Маслова
 2009 — Спецкор отдела расследований — Соня
 2010 — Большая мечта — Полина
 2010 — А мама лучше — Диана
 2010 — Ефросинья — Мила

 2012 — Геймеры — Светка
 2013 — Бретёр — Женя
 2017 — Крым — Алёна
 2021 — Одиннадцать молчаливых мужчин — Виктория Стрелкова

Награды 
 2002: победа на конкурсе «Юная Краса России-2002»
 2003: «Мисс бикини мира»
 2005: победа на конкурсе «Мисс Азия и Океания-2005»
 2009: победа на конкурсе «Краса России-2009».

Примечания 

Выпускники ВГИКа